Свети цар Борис може да се отнася за:
 българския владетел Борис I, покръстил българите през IX век
 православния храм „Свети цар Борис I Покръстител“ в Момчилград
 православния храм „Свети цар Борис I Покръстител“ във Варна
 православния храм „Свети цар Борис I Покръстител“ в Берлин
 православния храм „Свети цар Борис I Покръстител“ в Краево